Филип Кубала (; 2 сентября 1999 года, Чехия) — чешский футболист, нападающий клуба «Словацко», на правах аренды выступающий за «Градец-Кралове».

Карьера 
Кубала является воспитанником «Словацко». С сезона 2016/2017 привлекается к тренировкам и играм основной команды. 4 октября 2015 года в возрасте 16 лет дебютировал в чемпионате Чехии в поединке против «Спарты», выйдя на замену на 85-ой минуте Филипа Глупика.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Градца-Кралове» 
 Профиль на сайте «Словацко» 
 Профиль на сайте Первой лиги 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки ФК «Словацко»
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Тршинец»
Игроки ФК «Карвина»
Игроки ФК «Градец-Кралове»